Graafschap Stolberg-Gedern
 Huis Stolberg-Gedern